Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2009./10. su činile prve županijske lige u većini županija.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Svačić Stari Slatinik

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica do 14. kola 
 markopolosport.net 
 markopolosport.net

1. ŽNL Istarska  
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Sisačko-moslavačka

ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 HNK Borovo, ljestvica 
 HNK Borovo, rezultati 
 rsssf.com

ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 Zadarski list

Povezani članci 
 T-Com 1. HNL 2009./10.
 2. HNL 2009./10.
 3. HNL 2009./10.
 4. HNL 2009./10.
 6. rang HNL-a 2009./10.
 7. rang HNL-a 2009./10.
 Hrvatski nogometni kup 2009./10.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2009./10., 5. rang
 

2009-10
 5